Kandia steht für folgende geografische Objekte:
 einen Küstenort auf dem Peloponnes, siehe Kandia (Peloponnes)
 eine alternative deutsche Schreibweise der venezianischen Insel Candia, heute Kreta
 eine alternative deutsche Schreibweise der venezianischen Ortschaft Candia auf Kreta, heute Iraklio
 die frühere deutsche Bezeichnung des Ortsteils Kandija der slowenischen Stadt Novo mesto
 einen Ortsteil der tschechischen Gemeinde Laškov
 eine alternative Bezeichnung des Brünner Stadtteils Kandie
 ein Fluss in Pakistan

Kandia steht außerdem für:
 Kandia Kouyaté (* 1958), eine malische Sängerin
 Kandia Camara (* 1959), eine ivorische Politikerin
 die Kandia-Tulpe
 Kandia (Süßwarenhersteller)

Siehe auch:
 Candia